Косорыловка — многозначное понятие.
 Косорыловка — прежнее название деревни Луговая в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Косорыловка — некачественный алкогольный напиток.